Molesey kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 West Molesey, ort, England, Surrey, 
 East Molesey, ort, England, Surrey, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar